Napoleonshut ist der Name folgender Gegenstände:

 Napoleonshut (Mahlstein)
 Napoleonshut (Kopfbedeckung)
 Napoleonshut, auch Napoleonhut, siehe Schornsteinkopf
 Napoleonshut oder auch Napoleonsgarten, Erinnerungsmonumente anlässlich der Geburt des Herzogs von Reichstadt Napoleon Franz Bonaparte.

Siehe auch:
 Chapeau de Napoléon (Napoleonshut) (1068 m), Berg auf dem Gebiet der Gemeinde Val-de-Travers, Kanton Neuenburg, Schweiz
 Chapeau de Napoléon (1425 m), Berg auf dem Gebiet der Gemeinde La Rochette, Département Hautes-Alpes, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankreich